Tenca puede  referirse a:

 La tenca (Tinca tinca), pez de agua dulce; 
 La tenca (Mimus thenca), ave endémica de Chile; o
 Francesco Tenca (1861-1908), arquitecto modernista italiano.